Deze pagina geeft informatie en diverse statistieken van voetbalclub SC Cambuur-Leeuwarden in het seizoen 2012/13. Cambuur speelde dit seizoen in de Eerste divisie. Het was het 44ste seizoen in de Eerste divisie voor de club uit Leeuwarden.

Op vrijdag 22 maart 2013 gingen trainer-coach Alfons Arts en SC Cambuur per direct uit elkaar. De directie en commissarissen van de Jupiler League-club meenden dat het ontslag van de oud-speler nodig was om aan de gestelde doelstellingen te voldoen. Arts was bij Cambuur sowieso bezig aan zijn laatste seizoen. De oefenmeester had in 2012 al aangegeven zijn aflopende verbintenis niet te wilen verlengen. Henk de Jong en Jan Bruin hadden de rest van het seizoen de leiding over het eerste elftal van de noorderlingen. Voor het seizoen 2013/14 was Dwight Lodeweges al vastgelegd.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die SC Cambuur-Leeuwarden vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Henk de Jong en als eerste eindigden in de competitie.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
De navolgende veertien spelers vertegenwoordigden Cambuur in het seizoen 2012/13 in de strijd om de KNVB-beker.

 2012/13
Cambuur